Ernst Hanisch ist der Name folgender Personen:

* Ernst Hanisch (Historiker) (* 1940), österreichischer Historiker
 Ernst Hanisch (Mediziner) (* 1953), deutscher Chirurg